«Павелецька» — назви станцій Московського метрополітену:

 Павелецька (станція метро, Кільцева лінія)
 Павелецька (станція метро, Замоскворецька лінія)